Le patronyme Pary est une variante du patronyme  ou .

  
 Diego Pary Rodríguez (1977- ), homme politique bolivien ; 
 Florine Pary-Mille (1951-), femme politique belge de langue française ; 
 Juliette Pary (1903-), journaliste, traductrice et romancière française.